Montecastro antica denominazione di Bilhorod-Dnistrovs'kyj
 Montecastro – località della Toscana
 Monte Castro – quartiere di Buenos Aires